Nicolas Flamel, francuski alkemičar s prijelaza iz 14. u 15. stoljeće.

 Nicolas Flamel (Harry Potter), književni lik, nastao po uzoru na povijesnu osobu, koji se spominje u romanu J. K. Rowling, Harry Potter i Kamen mudraca.